Malcocinado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Malcocinado (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Malcocinado (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar